est la formule brute de plusieurs isomères.

 acrylamide ou 2-propénamide, numéro CAS 
 isocyanate d'éthyle, numéro CAS 
 N-vinylformamide, numéro CAS 
 acroléine oxime, numéro CAS 
 Nitrile
 méthoxyacétonitrile, numéro CAS 
 2-hydroxy-propanenitrile, numéro CAS 
 3-hydroxy-propanenitrile, numéro CAS 
 Composé cyclique
 oxazoline, numéro CAS 
 2,3-dihydro-oxazole, numéro CAS 
 2-azétidinone, numéro CAS 
 3-azétidinone, numéro CAS 
 1-aziridinecarboxaldéhyde, numéro CAS